Жилберто Апаресидо да Силва (; 7. октобар 1976) бивши је бразилски фудбалер који је играо на позицији везног играча.

Статистика каријере

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1976.
Бразилски фудбалери
Фудбалери Америке Минеиро
Фудбалери Атлетико Минеира
Фудбалери Арсенала
Фудбалери Панатинаикоса
Фудбалери Гремија
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери светски прваци
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Копа Америци 2007.